Rossi kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich W. Rossi
 Pietro Rossi
 Valeria Rossi
 Walter Rossi

Robotskapade auktorsförkortningar